Lorentz Creutz kan syfta på:

 Lorentz Creutz den äldre (1615–1676), svensk friherre och ämbetsman
 Lorentz Creutz den yngre (1646–1698), svensk friherre och ämbetsman